George Albert Boulenger (1858 – 1937), zoòleg que va tenir la nacionalitat belga i britànica
 Hans Gillisz Bollongier o Boulenger (Haarlem, 1600 - 1645), pintor neerlandès de naturaleses mortes
 Hippolyte Boulenger (Tournai, 1837-1874), paisatgista belga influït per l'Escola de Barbizon, considerat el "Corot" belga 

 Marcel Boulenger (París, 1873 – Chantilly, Oise, 1932), escriptor, periodista i tirador d'esgrima francès